HMS Hood puede referirse a:
, navío de línea de 91 cañones puesto en grada como navío de 80 cañones. Fue dado de baja en 1888
, un acorazado pre-dreadnought de la clase Royal Sovereign británico construido en 1891.
, un crucero de batalla británico construido en 1918 y hundido el 24 de mayo de 1941 por el acorazado alemán Bismarck en la Batalla del Estrecho de Dinamarca.

Nombres de buques británicos